Ремель — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ремель — деревня в Столинском районе Брестской области.

Украина 
 Ремель — село в Ровненском районе Ровненской области.